

Astronomia
 11844 Ostwald – asteroide
 Ostwald – cratere lunare

Chimica
 Maturazione di Ostwald – fenomeno che ha luogo durante un'emulsione
 Legge di Ostwald – legge chimica riguardante le diluizioni
 Processo Ostwald – processo chimico per la produzione di acido nitrico

Geografia
 Ostwald – comune della Francia

Persone
 Klaus Ostwald (1958) – saltatore con gli sci tedesco orientale
 Martin Ostwald (1922-2010) – storico tedesco naturalizzato statunitense
 Ronny Ostwald (1974) – atleta tedesco
 Wilhelm Ostwald (1853-1932) – chimico tedesco del Baltico, Nobel per la chimica nel 1909